Mezosfera (dio atmosfere), dio Zemljine atmosfere između stratopauze i mezopauze
 Mezosfera (unutrašnjost Zemlje), donji plašt Zemlje, između astenosfere i barisfere